

Pessoas 
José Rodolfo Machado da Silva
José Rodolfo Pires Ribeiro
José Rodolfo Turnes

Ou ainda:
José Maria Oscar Rodolfo Bernardelli

Desambiguações de antropônimos